Qimatut bezeichnet:
 Qimatut (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qimatut (Inselgruppe) (auch Qernertut), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland